Wendezeit steht für:

 Aufenthaltsdauer eines öffentlichen Verkehrsmittels (z. B. Straßenbahn, Bus) nach der Ankunft an einer Endhaltestelle bis zur Abfahrt in die Gegenrichtung; siehe Fahrtrichtungswechsel #Fahrzeugdisposition und Fahrplanerstellung
 Wende und friedliche Revolution in der DDR
 Wendezeit, Originaltitel The Turning Point, Buch von Fritjof Capra (1982)
 Wendezeit (1990), Originaltitel Mindwalk, Film von Bernt Capra
 Wendezeit (2019), deutscher Fernsehfilm von Sven Bohse